Nightcrawler steht für:

 Nightcrawler – Jede Nacht hat ihren Preis, ein US-amerikanischer Spielfilm von 2014
 eine Comicfigur, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum#Nightcrawler

Siehe auch:

 Nightcrawlers